Az Úrvalsdeild 1970-es szezonja volt a bajnokság ötvenkilencedik kiírása. A bajnokságban már nyolc csapat vett részt, a győztes az ÍA lett. Ez volt a klub hetedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1970

1970
Izland 1